Сова () — советская немая драма 1924 года производства киностудии АФКИ.

Синопсис 
Сюжетом фильма послужила классовая борьба между различными социальными слоями в деревне, жадность некоторых священнослужителей и обманчивой общины в СССР
.

Создатели фильма

В ролях 
 Аббас Мирза Шарифзаде — Хан
 Агарза Кулиев — Али
 Мовсун Санани
 Александр Маковский

Административная группа 
 оригинальный текст: Лео Мур
 оператор-постановщик: Владимир Лемке
 режиссёр-постановщик: Георгий Кравченко

Библиография 
 Məmməd Səid Ordubadi («Kəndli»). «Kino aktyorları Hökməlidə» [Bakının Hökməli kəndində çəkilmiş «Bayquş» kino filmi haqqında] //Yeni yol. — 1924. — 16 oktyabr.
 Şəmsəddin Abbasov. «Sovet Azərbaycanının kinosu» //Kommunist. — 1958. — 29 avqust.
 Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası. Memarlıq və İncəsənət İnstitutu. Nazim Sadıxov. Azərbaycan bədii kinosu (1920-1935-ci illər). Bakı: Elm, 1970. — səh. 38.
 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına «Azərbaycanfilm» kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim «Azərbaycanfilm». 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004. — səh. 20.

Примечания

Ссылки 
 Краткий очерк о фильме.

Фильмы СССР 1924 года
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы-драмы СССР
Немые фильмы СССР
Фильмы по сценариям Лео Мура